Historis  — род дневных бабочек подсемейства Nymphalinae семейства Нимфалиды.
Бабочки данного рода распространены в Центральной и Южной Америке.

Виды 
 Historis acheronta (Fabricius, 1775) 
 Historis odius (Fabricius, 1775)

Примечания 

Нимфалиды
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых